

Geografia
 Geer – fiume che scorre in Belgio e nei Paesi Bassi
 Geer – comune belga situato nella provincia vallona di Liegi

Persone
 Charlotte Geer – ex canottiera statunitense
 Ellen Geer – attrice, docente e regista teatrale statunitense
 Will Geer – attore statunitense